Fofie oder Fofié ist der Familienname folgender Personen:

 Goffredo Fofi (* 1937), italienischer Autor, Literaturkritiker und Filmkritiker
 Martin Kouakou Fofié (* 1968), ivorischer Milizführer
 Opoku Fofie, Asantehene des Königreichs der Aschanti